El sustituto puede hacer referencia a:

 El sustituto, película de 1996 dirigida por Robert Mandel y protagonizada por Tom Berenger y Marc Anthony.
 El sustituto 2, película de 1998 dirigida por Steven Pearl y protagonizada por Treat Williams.
 El sustituto, película de 2008 dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Angelina Jolie.
 El sustituto, película de 2021 dirigida por Óscar Aibar y protagonizada por Ricardo Gómez.
 El sustituto de Lisa, episodio de la serie Los Simpson.

Véase también 

 Sustitución